La rueda del tiempo o Rueda del tiempo puede referirse a:
 La rueda del tiempo, un documental de 2003.
 La rueda del tiempo, una saga de literatura fantástica.